Wasilij Sokołow (1902–1958) – radziecki generał
 Wasilij Sokołow (1919–2017) – radziecki historyk filozofii
 Wasilij Sokołow (1912–1981) – radziecki piłkarz